Junko peut désigner :
 Junko (純子), un prénom japonais.

Personnalités 
 Junko, l'un des noms de Junko Kudō, une réalisatrice et danseuse japonaise.
 Junko Yagami, auteure-compositrice-interprète japonaise.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme